Regeringen Múte Bourup Egede kan henvise til:
 Regeringen Múte Bourup Egede I – Grønlands regering april 2021-april 2022 med IA og Naleraq
 Regeringen Múte Bourup Egede II – Grønlands regering fra april 2022 med IA og Siumut